Anton Kalcher ist der Name folgender Personen:

* Anton Kalcher (Goldschmied) (1800–1861), österreichischer Goldschmied und Medailleur
 Anton Kalcher (Archivar) (1828–1901), deutscher Archivar und Historiker